Сан-Марти́н-де-ла-Вирхе́н-де-Монка́йо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 5,48 км². Население — 295 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы